

Događaji 
 početak vladavine Tutmozisa III., egipatskog faraona 18. dinastije (vladao od 1504. pr. Kr. do 1450. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti